Devoção
Ou ainda:
Devotos - banda brasileira

Localidades

Devoto (Córdoba)
Villa Devoto

Desambiguação